Die Segunda División 2004/05 war die 74. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 2004 und endete am 19. Juni 2005 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der FC Cádiz.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Valladolid, Celta Vigo und Real Murcia teil. Aus der Segunda División B kamen Gimnàstic de Tarragona, UE Lleida, Pontevedra CF und Racing de Ferrol.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – FC Cádiz
 2. – Celta Vigo
 3. – Deportivo Alavés

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – FC Córdoba
 20. – FC Terrassa
 21. – UD Salamanca
 22. – Pontevedra CF

 Absteiger aus der Primera División
 UD Levante
 CD Numancia
 Albacete Balompié

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Castellón
 Hércules Alicante
 Real Madrid Castilla
 Lorca Deportiva

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2004/05
Fußballsaison 2004/05